Гаплогруппа K2 (Y-ДНК):
 с 2002 по 2008 года обозначение гаплогруппы, получившей впоследствии обозначение T-M184
 с 2008 года — обозначение субклады K2-M526 гаплогруппы K-M9